Fade out o fade-out ('debilitamiento, desvanecimiento' en inglés) puede hacer referencia a:

 Fade-out (audio), técnica de ingeniería del sonido, para disminuir progresivamente un volumen;
 Fade-out (audiovisual), técnica de cinematografía también conocida como «pasar a negro»;
 Fade-out (iluminación), técnica de escenografía que consiste la disminución gradual de la intensidad de una fuente de luz.
Decoloración, la pérdida de intensidad de la señal en un receptor de radio.
Obras literarias o audiovisuales

Fadeout, una novela de Joseph Hansen.
Fadeout, una novela de Douglas Woolf.
Fade Out, un episodio de la serie de televisión CSI:Miami.
Street Spirit (Fade Out), una canción de Radiohead.